Das Damendoppel der Australian Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Anna Kurnikowa. Das Finale bestritten Lisa Raymond und Rennae Stubbs gegen Martina Hingis und Mary Pierce, das Raymond und Stubbs in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2000